În fonetică, se numesc consoane retroflexe acele consoane pronunțate cu ajutorul limbii plate, concave sau ușor curbată, având locul de articulare între alveole și palatul tare. Ele reprezintă una din categoriile de sunete clasificate după locul de articulare.

În limba română standard nu există consoane retroflexe. Acestea sunt întâlnite în limbi precum suedeză, rusa, poloneza, hindi sau tamilă.

Retroflexă, Consoană